Tetsu Nagasawa (Ehime, 28 mei 1968) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Tetsu Nagasawa speelde tussen 1991 en 1997 voor Júbilo Iwata en Honda FC.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer
Japans voetbalcoach